Ла Морада има више значења:

 Ла Морада (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Морада (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Морада (Сан Пабло Макуилтијангис), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Морада (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику